Remoncourt (Meurthe-et-Moselle)
 Remoncourt (Vosges)